Троицкоросляйский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Троицкоросляйский сельсовет — в Сосновском районе Тамбовской области.
 Троицкоросляйский сельсовет — в Токарёвском районе Тамбовской области.